

Personnalités 
 John Byng (1704–1757), amiral britannique.
 George Byng (1668–1733), amiral britannique.
 Julian Byng, gouverneur général du Canada.

Évènements 
 Affaire King-Byng, crise politique canadienne impliquant Lord Byng de Vimy.

Toponymes 
 Byng, ville de l'Oklahoma, située dans le comté de Pontotoc, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme